Diego Rodríguez de Silva i Velázquez (Sevilla, 1599 – Madrid, 1660) pintor espanyol.
 Diego Rodríguez Fernández (La Orotava, 1960) futbolista espanyol.
 Diego Rodríguez (matemàtic) (Ciutat de Mèxic, 1569 - 1668) matemàtic, astrònom i enginyer mexicà.
 Diego Rodríguez (fill del Cid) (c. 1075 - Consuegra, 1097) noble i militar castellà.